J92 peut faire référence à :
 Hébesphéno-rotonde triangulaire (J92), une figure géométrique ;
 Plaque pleurale, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres